Karol Romer (zm. 1767) – kasztelan czechowski
 Karol Adam Romer (1885-1938) – dyplomata II Rzeczypospolitej